Nachbau bezeichnet:
 die bauliche Nachbildung bestimmter Objekte
 Nachbau (Saatgut), eine Form der Saatgutgewinnung durch Landwirte
 umgangssprachlich die einem existierenden Beispiel folgende Programmierung eines Computerprogramms

Siehe auch:

 Nachbauer (Personenname)
 Nachbaur (Personenname)